Lakic (auch Lakić) ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Lakić, montenegrinischer Sprachwissenschaftler
 Mara Lakić (* 1963), jugoslawische Basketballerin
 Miloš Lakić (* 1985), montenegrinischer Fußballspieler
 Olivera Lakić, montenegrinische Journalistin
 Risto Lakić (* 1983), montenegrinischer Fußballspieler
 Srđan Lakić (* 1983), kroatischer Fußballspieler
 Nemanja Lakić-Pešić (* 1991), serbischer Fußballspieler